Die Abkürzung DPGKS steht für: 

 Diplomierte psychiatrische Gesundheits-Krankenschwester

Abkürzung